Ulkusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ulkusaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 65,95, long 28,11), 
 Ulkusaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,17, long 27,67), 
 Ulkusaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,29, long 28,88), 
 Ulkusaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,99, long 29,59), 
 Ulkusaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå), 
 Ulkusaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,67, long 27,58), 
 Ulkusaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,01, long 27,11), 

Robotskapade Finlandförgreningar